Víctor Padrón es un presentador de televisión de España, conocidos de la pequeña pantalla en la isla de Tenerife, España.

Trayectoria 
Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo en las redacciones de Antena 3 Radio y el periódico El Día, donde realizó sus primeras prácticas como redactor de deportes. En 1991 dejó la parcela deportiva para asumir la dirección de los informativos de Antena 3 Televisión en Tenerife, puesto que desempeñó hasta el año 2004. Bajo su dirección y presentación, los informativos de Antena 3 de Tenerife llegaron en algunos casos a superar el 50% de cuota de pantalla.

Es director y fundador de la primera academia audiovisual de las islas, la Academia Canaria de TV. Desde 2005 presentó los informativos de Radio Televisión Canaria, hasta que en noviembre de 2007 fue nombrado subdirector de El Día Televisión, una cadena de ámbito insular que pertenece al grupo de comunicación El Día.

Presentadores de televisión de España
Periodistas de Canarias
Presentadores de Televisión Canaria